Ex Tempore (tijdschrift)
Ex Tempore (ensemble), een Vlaams muziekensemble
'voor de vuist weg' (gezegde)
Voor de vuist weg (programma)